OGE steht für:
 Observatoire de Genève, deutsch Sternwarte Genf
 Oklahoma Gas & Electric, siehe OGE Energy
 Oficiala Gazeto Esperantista, offizielles Organ (1908–1922) der Esperantisten unter Hippolyte Sebert
 Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, deutsch University of the Highlands and Islands
 Open Grid Europe, ein Fernleitungsnetzbetreiber für Erdgas
 Österreichische Gesellschaft für Energietechnik, Gesellschaft des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik
 United States Office of Government Ethics, US-amerikanische unabhängige Behörde des Exekutivzweigs der Bundesregierung (Vereinigte Staaten)
 Ogeramnang Airport (IATA-Code), Flugplatz von Ogeramnang, Morobe Province, Papua-Neuguinea
 den früheren ICAO-Code der Fluggesellschaft Öger Tours, heute AtlasGlobal
 Orica GreenEdge, ein UCI-Radsportteam

Ogé ist der Familienname folgender Personen:
 Vincent Ogé (um 1755–1791), Führer des Sklavenaufstands in der französischen Kolonie Saint-Domingue, der zur Haitianischen Revolution führte 

oge steht für:
 Altgeorgische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung